

Критерії включення до списку 
 Тварина має бути включеною до Список динозаврів.
 Викопні рештки мають бути знайдені в Азії.

Список динозаврів Азії 

{| class="sortable wikitable"
! Назва !! Період !! Характер харчування !! Примітки
|-
| Abrosaurus || Юра|| травоїдний|| Маленький Camarasaurus — завроподібний
|-
| Achillobator || Крейда|| хижак|| —
|-
| Adasaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Agilisaurus || Юра|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Airakoraptor || Крейда|| хижак|| —
|-
| Ajancingenia || Крейда|| всеїдний|| —
|-
| Albalophosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Albinykus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Alectrosaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Alioramus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Altirhinus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Alxasaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Amtocephale || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Amtosaurus || Крейда|| травоїдний|| Виходячи тільки з фрагментів щелепи
|-
| Amurosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Anchiornis || Юра|| хижак|| Найменший з відомих не птахоподібних динозаврів
|-
| Anserimimus || Крейда|| всеїдний|| —
|-
| Aorun || Юра|| хижак|| —
|-
| Aralosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Archaeoceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Archaeornithoides || Крейда|| хижак|| —
|-
| Archaeornithomimus || Крейда|| всеїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Arkharavia || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Arstanosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Asiaceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Asiamericana || Крейда|| хижак|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Asiatosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Auroraceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Aurornis || Юра|| хижак|| —
|-
| Avimimus || Крейда|| всеїдний|| —
|-
| Bactrosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Bagaceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Bagaraatan || Крейда|| хижак|| —
|-
| Bainoceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Bakesaurus || Крейда|| (не відомо) || Невизначений, див. сторінку
|-
| Balochisaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Banji || Крейда|| всеїдний|| —
|-
| Baotianmansaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Barsboldia || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Batyrosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Beipiaosaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Beishanlong || Крейда|| всеїдний|| —
|-
| Bellusaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Bienosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Bissektipelta || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Bolong || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Borealosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Borogovia || Крейда|| хижак|| —
|-
| Breviceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Brohisaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Byronosaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Caenagnathasia || Крейда|| всеїдний|| —
|-
| Caudipteryx || Крейда|| всеїдний|| —
|-
| Ceratonykus || Крейда|| всеїдний|| —
|-
| Changchunsaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Changdusaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Changyuraptor || Крейда|| хижак|| —
|-
| Chaoyangsaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Charonosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Chialingosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Chiayusaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Chilantaisaurus || Крейда|| хижак|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Chingkankousaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Chinshakiangosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Chuandongocoelurus || Юра|| хижак|| —
|-
| Chuanjiesaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Chuanqilong || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Chungkingosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Chuxiongosaurus || Юра|| всеїдний|| —
|-
| Citipati || Крейда|| всеїдний|| —
|-
| Conchoraptor || Крейда|| хижак|| —
|-
| Confuciusornis || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Crichtonsaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Cryptovolans || Крейда|| хижак|| —
|-
| Daanosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Dachongosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Damalasaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Dashanpusaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Datanglong || Крейда|| хижак|| —
|-
| Datousaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Daxiatitan || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Deinocheirus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Dilong || Крейда|| хижак|| —
|-
| Dilophosaurus || Юра|| хижак|| —
|-
| Dongbeititan || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Dongyangopelta || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Dongyangosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Elmisaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Enigmosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Eomamenchisaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Eosinopteryx || Юра|| хижак|| —
|-
| Epidendrosaurus || Юра|| хижак|| Див. сторінку
|-
| Epidexipteryx || Юра|| хижак|| —
|-
| Equijubus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Erketu || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Erliansaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Erlikosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Eshanosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Eugongbusaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Euhelopus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Ferganasaurus || Юра|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Ferganocephale || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Fukuiraptor || Крейда|| хижак|| —
|-
| Fukuisaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Fukuititan || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Fulengia || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Fusuisaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Futabasaurus || Крейда|| хижак|| Назву не опубліковано офіційно і раніше використовувалася для plesiosaur
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Gadolosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Gallimimus || Крейда|| всеїдний|| —
|-
| Gannansaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Ganzhousaurus || Крейда|| всеїдний|| —
|-
| Garudimimus || Крейда|| всеїдний|| —
|-
| Gasosaurus || Юра|| хижак|| —
|-
| Gigantoraptor || Крейда|| всеїдний|| —
|-
| Gigantspinosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Gilmoreosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Gobiceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Gobisaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Gobititan || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Gobivenator || Крейда|| хижак|| —
|-
| Gongbusaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Gongxianosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Goyocephale || Крейда|| травоїдний/всеїдний|| —
|-
| Graciliceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Graciliraptor || Крейда|| хижак|| —
|-
| Guanlong || Юра|| хижак|| —
|-
| Gyposaurus || Юра|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Hanwulosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Haplocheirus || Юра|| хижак|| —
|-
| Harpymimus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Haya || Крейда|| травоїдний/всеїдний|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Heilongjiangosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Heishansaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Helioceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Hexing || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Hexinlusaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Heyuannia || Крейда|| хижак|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Hironosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Hisanohamasaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Homalocephale || Крейда|| травоїдний/всеїдний|| —
|-
| Hongshanosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Huabeisaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Huanghetitan || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Huaxiagnathus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Huaxiaosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Huayangosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Hudiesaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Hulsanpes || Крейда|| хижак|| —
|-
| Ichthyovenator || Крейда|| хижак|| —
|-
| Incisivosaurus || Крейда|| травоїдний/всеїдний|| —
|-
| Isanosaurus || Triassic || травоїдний|| Дуже ранній динозавр
|-
| Itemirus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Jaxartosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Jeholosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Jianchangosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Jiangjunosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Jiangshanosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Jiangxisaurus || Крейда|| всеїдний|| —
|-
| Jinfengopteryx || Юра/Крейда|| всеїдний|| —
|-
| Jingshanosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Jintasaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Jinzhousaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Jiutaisaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Kagasaurus || Крейда|| (не відомо) || —
|-
| Kaijiangosaurus || Юра|| хижак|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Katsuyamasaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Kazaklambia || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Kelmayisaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Kerberosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Khaan || Крейда|| хижак/всеїдний|| —
|-
| Khetranisaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Kileskus || Юра|| хижак|| —
|-
| Kinnareemimus ||Крейда|| всеїдний|| —
|-
| Klamelisaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Kol || Крейда|| хижак|| —
|-
| Koreaceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Koreanosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Koreanosaurus || Крейда|| хижак? || —
|-
| Kundurosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Kulceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Kulindadromeus || Юра|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Kunmingosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Kuszholia || Крейда|| (не відомо) || —
|-
| Lamaceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Lancanjiangosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Lanzhousaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Leshansaurus || Юра|| хижак|| —
|-
| Levnesovia || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Liaoceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Liaoningosaurus || Крейда|| травоїдний|| Найменший відомий анкілозавр
|-
| Limusaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Linhenykus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Linheraptor || Крейда|| хижак|| —
|-
| Linhevenator || Крейда|| хижак|| —
|-
| Liubangosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Luanchuanraptor || Крейда|| хижак|| —
|-
| Lufengosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Lukousaurus || Юра|| хижак|| Можливо, крокодил, раніше від динозаврів
|-
| Luoyanggia || Крейда|| (не відомо) || —
|-
| Machairasaurus || Крейда|| всеїдний|| —
|-
| Magnirostris || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Mahakala || Крейда|| хижак|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Maleevus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Mamenchisaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Mandschurosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Marisaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Megacervixosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Mei || Крейда|| хижак|| —
|-
| Microceratus || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Microdontosaurus || (не відомо) || травоїдний|| Датування dubious
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Microhadrosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Micropachycephalosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Microraptor || Крейда|| хижак|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Mifunesaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Minotaurasaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Mongolosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Monkonosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Monolophosaurus || Юра|| хижак|| —
|-
| Mononykus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Nankangia || Крейда|| всеїдний|| —
|-
| Nanningosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Nanshiungosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Nanyangosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Nebulasaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Neimongosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Nemegtomaia || Крейда|| хижак/всеїдний|| —
|-
| Nemegtosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Ngexisaurus || Юра|| хижак|| —
|-
| Ningyuansaurus || Крейда|| всеїдний|| —
|-
| Nipponosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Nomingia || Крейда|| хижак/всеїдний|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Nurosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Olorotitan || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Omeisaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Opisthocoelicaudia || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Oshanosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Otogosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Oviraptor || Крейда|| всеїдний|| —
|-
| Pachysuchus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Pakisaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Parvicursor || Крейда|| (не відомо) || —
|-
| Pedopenna || Юра|| (не відомо) || —
|-
| Peishansaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Penelopognathus || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Phaedrolosaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Philovenator || Крейда|| всеїдний|| —
|-
| Phuwiangosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Pinacosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Platyceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Prenocephale || Крейда|| травоїдний/всеїдний|| —
|-
| Probactrosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Prodeinodon || Крейда|| хижак|| Dubious, див.сторінку
|-
| Protarchaeopteryx || Крейда|| травоїдний/всеїдний|| —
|-
| Protoceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Protognathosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Psittacosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Pukyongosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Qianzhousaurus|| Крейда|| хижак||—
|-
| Qiaowanlong|| Крейда|| травоїдний||—
|-
| Qingxiusaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Qinlingosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Qiupalong || Крейда|| всеїдний|| —
|-
| Quaesitosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Raptorex|| Крейда|| хижак||—
|-
| Ratchasimasaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Rinchenia || Крейда|| всеїдний|| —
|-
| Ruyangosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Sahaliyania || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Saichania || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Sanchusaurus || Крейда|| травоїдний|| Мабуть, синонім Gallimimus.
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Sangonghesaurus || Юра/Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Sanpasaurus || Юра|| травоїдний|| Dubious, див. сторінку
|-
| Saurolophus || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Sauroplites || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Saurornithoides || Крейда|| хижак|| Можливо, молодший синонім Troodon.
|-style = "background-color: #b8bbb7; color:#ffe"
| Scansoriopteryx || Юра/Крейда|| (не відомо) || —
|-
| Segnosaurus || Крейда|| травоїдний/всеїдний|| —
|-
| Shamosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Shanag || Крейда|| хижак|| —
|-
| Shantungosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Shanweiniao || Крейда|| (не відомо) || —
|-
| Shanxia || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Shanyangosaurus || Крейда|| (не відомо) || —
|-
| Shaochilong || Крейда|| хижак|| —
|-
| Shenzhousaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Shidaisaurus || Юра|| (не відомо) || —
|-
| Shixinggia || Крейда|| хижак/всеїдний|| —
|-
| Shuangmiaosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Shunosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Shuvuuia || Крейда|| (не відомо) || —
|-
| Siamodon || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Siamosaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Siamotyrannus || Крейда|| хижак|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Siluosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Similicaudipteryx || Крейда|| всеїдний|| —
|-
| Sinocalliopteryx || Крейда|| хижак|| —
|-
| Sinoceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Sinocoelurus || Юра|| хижак|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Sinopliosaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Sinornithoides || Крейда|| хижак|| —
|-
| Sinornithomimus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Sinornithosaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Sinosauropteryx || Крейда|| хижак|| —
|-
| Sinosaurus || Тріас/Юра|| хижак|| —
|-
| Sinovenator || Крейда|| хижак|| —
|-
| Sinraptor || Юра|| хижак|| —
|-
| Sinusonasus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Sinotyrannus|| Крейда|| хижак||—
|-
| Sonidosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| SPS 100/44 || Крейда|| хижак/всеїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Stegosaurides || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Sugiyamasaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Sulaimanisaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Suzhousaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Szechuanoraptor || Юра|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Szechuanosaurus || Юра|| хижак|| —
|-
| Talarurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Tambatitanis || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Tangvayosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Tanius || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Taohelong || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Tarbosaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Tarchia || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Tatisaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Therizinosaurus || Крейда|| травоїдний|| Має велетенські кігті
|-
| Tianchisaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Tianyulong|| Крейда|| травоїдний||—
|-
| Tianyuraptor|| Крейда|| хижак||—
|-
| Tianzhenosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Tienshanosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Tochisaurus || Крейда|| всеїдний|| —
|-
| Tonganosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Tonouchisaurus || Крейда|| (не відомо) || —
|-
| Troodon || Крейда|| всеїдний|| Відомий по кількох зубах, знайдених у Сибіру
|-
| Tsaagan || Крейда|| хижак|| —
|-
| Tsagantegia || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Tsintaosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Tsuchikurasaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Tugulusaurus || Крейда|| (не відомо) || —
|-
| Tuojiangosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Turanoceratops || Крейда|| травоїдний||—
|-
| Tylocephale || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Udanoceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Ultrasaurus || Крейда|| травоїдний|| Dubious, див. сторінку
|-
| Urbacodon || Крейда|| хижак|| —
|-
| Velociraptor || Крейда|| хижак||  Крилатий
|-
| Vitakridrinda || Крейда|| хижак|| —
|-
| Vitakrisaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Wakinosaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Wannanosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Wuerhosaurus || Крейда|| травоїдний|| Стегозаврид, що жив протягом Крейдяного періоду
|-
| Wulagasaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Wulatelong || Крейда|| всеїдний|| —
|-
| Xianshanosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Xiaosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Xiaotingia || Юра|| хижак|| —
|-
| Xinjiangovenator || Крейда|| (не відомо) || —
|-
| Xinjiangtitan || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Xiongguanlong || Крейда|| хижак|| —
|-
| Xixianykus || Крейда|| (не відомо) || —
|-
| Xixiasaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Xixiposaurus || Юра|| всеїдний|| —
|-
| Xuanhanosaurus || Юра|| хижак|| —
|-
| Xuanhuaceratops || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Xuwulong || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Yamaceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Yandangornis || Крейда|| хижак|| —
|-
| Yandusaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Yangchuanosaurus || Юра|| хижак|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Yibinosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Yimenosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Yingshanosaurus || Юра|| травоїдний|| Викопні рештки цього виду було втрачено
|-
| Yinlong || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Yixianosaurus || Крейда|| (не відомо) || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Yizhousaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Yongjinglong || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Yuanmousaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Yueosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Yulong || Крейда|| всеїдний|| —
|-
| Yunganglong || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Yunnanosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Yunxiansaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Yutyrannus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Zanabazar || Крейда|| хижак|| —
|-
| Zhanghenglong || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Zhejiangosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Zhongornis || Крейда|| (не відомо) || Здається, — проміжна ланка між Archaeopteryx і птахами
|-
| Zhongyuansaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Zhuchengceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Zhuchengtyrannus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Zigongosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Zizhongosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Zuolong || Юра|| хижак|| —
|}

Кольорове позначення

Шкала часу 
Час існування динозаврів із Списку, наведеного вище. Час вимірюється у млн років тому, вздовж x-осі.

Виноски 

Динозаври Азії
Списки динозаврів за континентами
Список фауни Азії